PPP est un sigle pour :

En art, littérature et spectacles 
 Para Para Paradise, jeu d'arcade japonais de simulation de danse ;
 Pier Paolo Pasolini (1922-1975), réalisateur italien ;
 Position parallèle au plancher, spectacle créé par Philippe Ménard en 2008 ;
 , abréviation de pianississimo, nuance en musique, indiquant de jouer un son à très faible intensité (très doux) ;
 Projet poétique planétaire, projet initié par l'écrivain Jacques Jouet en 2013.

En droit
 Partenariat public-privé, une forme d'association financière entre une collectivité publique et des entreprises privées ;
 Prérogatives de puissance publique, désignent en droit administratif français les pouvoirs exceptionnels dont dispose juridiquement l'Administration afin de mener à bien ses missions d'intérêt général ;
 Principe pollueur-payeur ; en droit de l'environnement, il s'agit de l'obligation pour le pollueur de supporter les frais engagés pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution qu'il engendre.

En politique 
 Parti du peuple pakistanais, un des principaux partis politiques pakistanais ;
 Partai Persatuan Pembangunan (Parti pour l'unité et le développement), un parti politique musulman indonésien ;
 
 Plan Puebla-Panamá, plan du gouvernement mexicain de 2001 pour développer le sud du Mexique ;
 En Pologne :
 Polskie Panstwo Podziemne, État polonais clandestin ( - ) ;
 Polska Partia Pracy ou Parti polonais du travail, petit parti politique de gauche créé en 2001 ;
  (PPP), terme anglais pour Parité de pouvoir d'achat (PPA) ;
 Partenariat pour la Paix (PPP), une structure d'association libre de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord ;
 Pascal-Pierre Paillé, un homme politique québécois ;
 , un institut de sondage américain ; 
 Pugno Pro Patria (Je combats pour la Patrie) : cette devise est arborée sur les pavillons de la Marine des Provinces-Unies (Hollande). Le pavillon est tricolore, constitué de trois bandes horizontales, respectivement orange, blanc, bleu ; le sigle PPP est inscrit, centré, sur la bande blanche.

En sciences et technologie 
 Pixel par pouce (ppp), résolution d'un fichier numérique (ou ppi pour  en anglais). À ne pas confondre avec point par pouce ou dpi () qui est la résolution d'impression, c'est-à-dire la quantité de points d'encre (dans le cas du jet d'encre) par pouce. Par exemple, un fichier peut être en  ou  et sera imprimé en 220, 300, 720,  voire  ;
 Poly(p-phénylène) ;
 Protocole point à point (), protocole informatique ;
 Protocole à priorité plafond est un protocole utilisé dans l'ordonnancement des tâches en informatique temps réel pour prendre en compte des tâches apériodiques. Le principe est de créer une tâche fictive périodique avec une périodicité et un temps d'exécution qui est donné aux tâches apériodiques à leurs apparitions. Il garde son temps d'exécution quand il n'y a pas de tâches apériodiques et le renouvelle à chaque période ;
 Pentose Phosphate Pathway, une voie métabolique.

Autres 
 Pic de production pétrolière, maximum de production pétrolière pour un gisement, une région ou pour le monde ;
 , un programme d'échange entre étudiants allemands et américains ;
 Préfecture de police de Paris ;
 Projet professionnel et privé ;
 Projet professionnel personnalisé, cours donné à la fac ;
 Pédalage Poussage Portage, dans le domaine du VTT ;
 Publication des pratiques de programmation, au gouvernement du Québec, portail regroupant les bonnes pratiques de programmation ;
 Pure Power Plant est une variété de cannabis ;
 Contraction de l'expression Pain, Pâté, Pinard ;
 Contraction de Plein Petit Pas en aéronautique ;
 produit phyto-pharmaceutique.

Voir aussi